Esagerata – singolo di Nikki del 1994
 Esagerata – singolo di Tananai del 2021